Carl Engelke ist der Name folgender Personen:

* Carl Engelke (Maler) (1838–1912), deutscher Maler, Bildhauer und Hochschullehrer
 Carl Engelke (Apotheker) (1848–1926), deutscher Apotheker und Naturwissenschaftler
 Carl-Heinz Engelke (1925–2018), deutscher Sportfunktionär